Сан Бартоло дел Љано има више значења:

 Сан Бартоло дел Љано (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Бартоло дел Љано, Сан Исидро (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику